Pierwszy rząd Laimdoty Straujumy (2014)
 Drugi rząd Laimdoty Straujumy (2014–2016)